Noyers (Eure)
 Noyers (Loiret)
 Noyers (Haute-Marne)
 Noyers (Yonne)
Tevens is het de naam van:
 Kanton Noyers

Zie ook de gemeenten:
Noyers-Auzécourt,  Meuse
Noyers-Bocage,  Calvados 
Noyers-Pont-Maugis,  Ardennes
Noyers-Saint-Martin,  Oise 
Noyers-sur-Cher,  Loir-et-Cher
Noyers-sur-Jabron,  Alpes-de-Haute-Provence

gemeenten met de naam Le Noyer